Salen peut désigner :
 Paul Salen (1949-), homme politique français, frère du suivant ;
 Robert Salen (1935-2012), footballeur français, frère du précédent ;

Toponyme 
 Salen, île en Norvège ;
 Sälen, localité de la commune de Malung dans la province de Dalécarlie en Suède ;
 Malung-Sälen, commune du comté de Dalarna en Suède.

Divers 
 Salen, ligand chélateur utilisé en complexométrie et  en catalyse homogène.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme